Frunsiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung  Frunsowka) ist der Name folgender geografischer Objekte:

in der Ukraine:
 Frunsiwka, ehemaliger Name von Sachariwka, Siedlung städtischen Typs im Rajon Sachariwka, Oblast Odessa
 Frunsiwka, ehemaliger Name von Hajowe (Browary), Dorf im Rajon Browary, Oblast Kiew
 Frunsiwka, ehemaliger Name von Trojizke (Krementschuk), Dorf im Rajon Hlobyne, Oblast Poltawa
 Frunsiwka, ehemaliger Name von Kapustjany (Poltawa), Dorf im Rajon Reschetyliwka, Oblast Poltawa

in der Republik Moldau:
 Frunsiwka, ukrainischer Name von Frunzăuca, Dorf im Rajon Kamenka, Transnistrien

Siehe auch:
 Frunse